Goraj (gromada w powiecie biłgorajskim)
 Goraj (gromada w powiecie międzyrzeckim) (skwierzyński/międzyrzecki)